Municipio de Cypress puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cypress (condado de Faulkner, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Cypress (condado de Phillips, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Cypress (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.